QSR steht als Abkürzung für: 
 Flughafen Salerno, Italien (IATA-Code)
 The QSR of Asia Co., Ltd. (QSR), ein thailändisches Unternehmen, welches im Lebensmittel- und Getränkedienstleistungssektor tätig ist 
 Quasi Stellar Radio-source, siehe Quasar
 Quaternary Science Reviews, geowissenschaftliche Zeitschrift
 Quick Service Restaurant, siehe Schnellrestaurant

Abkürzung